Медицинский словарь — сборник терминов используемых в медицине для объяснения их значения читателям с различной подготовкой и осведомлённостью.

История 
Первым медицинским словарём считается издание  () приписываемое врачу  Папы Николая IV, вышедшее в 1288 году, которое было впервые напечатано итальянским типографом  в Милане в 1473 году.  К 15 веку этот  труд использовался наравне с трудами  Орибасиум, Исидором Севильи, Мондино деи Лиуцци,  и Пьетро д'Абано. Тогда, как и сейчас, составители боролись с терминологией, использованной в различных переводах ранних греческих, латинских, еврейских и арабских произведений.  Более поздние работы  и  продолжали опираться по Synonyma.

Содержание

Примеры 
 Большая медицинская энциклопедия
 Краткая медицинская энциклопедия

Примечания

Примеры словарей 

Словари на русском языке:
 Большая Медицинская Энциклопедия: в 35 т./ 2-е изд. — : Советская энциклопедия, 1969—1978.
 Большая Медицинская Энциклопедия: в 30 т./ 3-е изд. под редакцией академика Б. В. Петровского. — : Советская энциклопедия, 1974—1989.
Словари на английском языке:
 Medical Dictionary - Merriam Webster
 Medical dictionaries at Curlie
 A List of online medical dictionaries at Healthplusplus.com
 Medical Terminology Database
 Dictionary of Medicines and Devices
 Medical Dictionary Database for the iPhone
 Medical Terminology Database iPhone 
Словари на немецком языке:
 Deutsche Experteninformation Medizin
 Deutschsprachige Online-Enzyklopädie der Dermatologie, Venerologie, Allergologie und Umweltmedizin

Словари